La Ladrillera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Ladrillera, Malinalco, 
 La Ladrillera, Guerrero, Ometepec, 
 La Ladrillera, Tlalmanalco, 
 La Ladrillera, Baja California, Mexicali, 
 La Ladrillera, Puebla, San Salvador el Verde, 
 La Ladrillera, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar